Флаг муниципального образования  «Намский улус» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 февраля 2013 года решением улусного совета депутатов муниципального образования «Намский улус» № 3−4 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3725.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Намский улус“ представляет собой прямоугольное полотнище в соотношении две ширины по длине состоящее из трёх разновеликих горизонтальных полос и изображения белого лебедя с семью белыми ромбиками над ним следующих соотношений в порядке сверху вниз:

Голубой полосы — 5/6 ширины, белой полосы — 1/4 ширины, зелёной полосы — 1/6 ширины».

Обоснование символики 
Голубой цвет (лазурь) олицетворяет чистоту и благородство.

Белая волнообразная полоса обозначает реку Лена, на берегах которой расположен Намский улус.

Зелёная полоса обозначает долину Энсиэли, на которой расположен Намский улус.

Белый лебедь и семь ромбиков отображают принадлежность флага к гербу Намского улуса.

См. также

Примечания